Радиотермолюминесценция (РТЛ, частный случай термолюминесценции) — явление испускания веществом при нагревании энергии, запасенной ранее под воздействием ионизирующего излучения. Регистрирует температурную зависимость свечения образца, облученного гамма-, рентгеновскими и другими лучами, ультрафиолетом и видимым светом. В спектре данного явления различают фосфоресценцию и флуоресценцию.

Радиотермолюминесценцию органических веществ начали исследовать в конце 1950-х годов. Было доказано, что при нагреве облученного твердого органического вещества интенсивность свечения возрастает тогда, когда происходит изменение структуры вещества. Это открытие побудило создание метода анализа структуры твердого органического вещества — метода радиотермолюминесценции, который широко применяется при исследовании высокомолекулярных соединений. Открытие было внесено в Государственный реестр открытий СССР:

РТЛ также применяется в индивидуальной дозиметрии, а также используется как метод радиотермолюминесцентного датирования.

Примечания 

Физические эффекты и явления
Люминесценция